Ридный — украинская фамилия. Известные носители:
 Ридный, Александр Геннадьевич (1977) — российский дзюдоист.
 Ридный, Степан Григорьевич (1917—1942) — командир звена истребительного авиационного полка.
 Ридный, Николай Александрович (1985) — украинский художник.